Koncert (z ital. concerto, koncert, dohoda) má více významů:

hudba
 Koncert – veřejná hudební produkce živé hudby 
 Koncert (hudební skladba) – hudební skladba pro jeden či více sólových nástrojů s doprovodem orchestru, například Čajkovského Koncert pro klavír a orchestr č. 1 b moll

historie
 Koncert velmocí – od konce 17. století do konce 19. století byla souslovím evropský koncert označována dobrá spolupráce mezi evropskými národy a mocnostmi (zejména na diplomatickém poli).
 Operace Koncert (rusky Операция Концерт) – protinacistická operace ruských partyzánů v létě 1943 zahájená pod kódovým označením „Koncert“.

 album
 Koncert (Jaromír Nohavica)

 filmy
 Koncert (film, 2009) – francouzský film z roku 2009
 Koncert (film, 1980) – československý film z roku 1980

 malířství
 Koncert (obraz) – obraz nizozemského malíře Jana Vermeera z poloviny 17. století

Externí odkazy